Wurmbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Wüstung:
 Wurmbach (Gemeinde Allentsteig), Wüstung im Truppenübungsplatz und Katastralgemeinde von Allentsteig, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Fließgewässer:
 Kleiner Wurmbach – siehe unten → Wurmbach (Altmühl)

 Wurmbach (Abersfelder Mühlbach), linker Zufluss des Abersfelder Mühlbachs bei Abersfeld, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Wurmbach (Altmühl) – zwei Zuflüsse der Altmühl gegenüber Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern; flussabwärts:
 Wurmbach (Altmühl), rechter Zufluss
 Kleiner Wurmbach, rechter Zufluss
 Wurmbach (Bode), rechter Zufluss der Bode bei Neinstedt (Thale), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wurmbach, Quellgerinne des Mühlauer Bachs (zum Inn) bei Mühlau (Innsbruck), Tirol
 Wurmbach (Ödenbach), linker Oberlauf des Ödenbachs (zum Kreuthbach, zur Altmühl) in Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wurmbach (Wenne), linker Zufluss der Wenne bei Berghausen (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wurmbach (Zaber), linker Zufluss der Zaber nach Drauenzimmern, Stadt Güglingen, Landkreis Heilbronn, Baden-WÜrttemberg

Wurmbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wurmbach (1891–1968), deutscher Schriftsteller und Heimatdichter

 Hans-Heinrich Wurmbach (1891–1965), deutscher Admiral
 Hermann Wurmbach (1903–1976), deutscher Zoologe
 Irmgard Abs-Wurmbach (1938–2020), deutsche Mineralogin und Hochschullehrerin
 Johann Wurmbach (1796–1875), Vater von Julius Wurmbach (1831–1901); Grubenverwalter der Ramsbecker Gewerkschaft
 Julius Wurmbach (1831–1901), Kommerzienrat, Inhaber des Gußofenherstellers J. Wurmbach in Bockenheim (ab 1895 zu Frankfurt)
 Julius Wurmbach jr. (1860–1926), Sohn und Erbe von Julius Wurmbach
 Max Otto Wurmbach (1885–1946), deutscher Offizier der Wehrmacht und Ehrenbürger Greifswald
 Otto Wurmbach (1864–1940), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
 Wurmgraben